Triumph může znamenat:

 Triumph Motor Company, britská automobilka
 Triumph (TWN), německý výrobce motocyklů
 Norton Villiers Triumph, britský výrobce motocyklů
 Triumph Motorcycles Ltd, britský výrobce motocyklů
 Triumph Engineering, britský výrobce motocyklů
 Triumph Cycle, výrobce jízdních kol
 Triumph (hudební skupina), kanadská rocková skupina
 Triumph (Idaho), obec v Idaho
 Triumph (Illinois), obec v Illinois
 Triumph (Louisiana), obec v Louisianě
 Triumph (časopis), americký měsíčník